Colizzi ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Colizzi (* 1962), italienischer Regisseur und Autor
 Chiara Colizzi (* 1968), italienische Synchronsprecherin
 Giuseppe Colizzi (1925–1978), italienischer Filmregisseur und -produzent
 Pino Colizzi (* 1937), italienischer Filmschauspieler und Synchronsprecher
 Vittorio Colizzi (* 1949), italienischer Virologe